Lagetta är ett släkte av tibastväxter. Lagetta ingår i familjen tibastväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tibastväxter
Lagetta